Pasek ist der Familienname folgender Personen:

 Benj Pasek (* 1985), US-amerikanischer Filmkomponist
 Jan Chryzostom Pasek († 1701), polnischer Adliger
 Steve Pasek (* 1975), deutscher Ägyptologe, Koptologe, Althistoriker, Klassischer Philologe

Pasek ist zudem der deutsche Name von 

 Paseky nad Jizerou, einer tschechischen Stadt
 Paseky, Gemeinde im Okres Písek, Tschechien

Siehe auch:
 Paseq, ein Zeichen im hebräischen Bibeltext
 Passek (Begriffsklärung)
 Pašek
 Paszek